Hansberg bezeichnet:
 Hansberg, Berg in Oberösterreich

Hansberg ist der Name folgender Orte:
 Hansberg (Idaho), Ort im Clearwater County, Bundesstaat Idaho der Vereinigten Staaten
 Hansberg (Velbert), Ort der Stadt Velbert in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Januszewo (ehemals Hansberg im Landkreis Thorn, Danzig-Westpreußen), Ort in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen; siehe: Chełmża (Landgemeinde)
 Przęsin (ehemals Hansberg im Landkreis Rummelsburg, Pommern), Ort in der Woiwodschaft Pommern, Polen; siehe: Gmina Miastko

Siehe auch
 Hanseberg
 Hansenberg
 Johannisberg
Kellerhansberg